Alexandru Ioniță (1989) – calciatore rumeno
 Alexandru Ioniță (1994) – calciatore rumeno
 Artur Ioniță – calciatore moldavo
 Costi Ioniță – cantautore e produttore discografico rumeno
 Raluca Ioniță – ex canoista romena